Fürst steht für:
 Fürst, allgemeine Herrscherbezeichnung oder Adelstitel
 Fürst (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fürst (Restaurantschiff), denkmalgeschütztes Restaurantschiff in Worms
 Café-Konditorei Fürst, in der Altstadt von Salzburg

Fürst ist der Name folgender Orte: 
 Fürst (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Fürst (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fürst (Gemeinde Ebbs), Ort bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Fürst (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fürst (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fürst (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fürst (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fürst am Eiglwald, Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:

 Der Fürst (Hauptwerk von Machiavelli)
 Furst (Begriffsklärung)